Colin Baker (1934-2021) – calciatore gallese
 Colin Baker (1943-) – attore britannico